est une expression en anglais signifiant « par toi-même ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Pete Shelley présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur le film d'animation Le Petit Dinosaure : La Légende du mont Saurus.